Bandung ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) im Zentrum der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier circa 3,6 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die Stadt Soreang.

Geografie 
Die nördlichen Teile des Regierungsbezirk Bandung sind Teil der Metropolregion Bandung (technisch gesehen liegt der gesamte Regierungsbezirk in der Metropolregion), während das südliche Drittel weniger urbanisiert ist und aus dem Tal herausragt, wenn auch nicht so steil wie die Bergkette im unmittelbaren Norden von Bandung.

Der Kabupaten erstreckt sich zwischen 107°22′ und 108°50′ ö. L. sowie zwischen 6°41′ und 7°19′ s. Br. und hat folgende Nachbarn:
im Südwesten den Kabupaten Cianjur, im Nordwesten den Kabupaten Bandung Barat, im Norden die beiden Städte (Kota) Cimahi und Bandung, im Nordosten den Kabupaten Sumedang sowie im Osten und Südosten den Kabupaten Garut.

Verwaltungsgliederung 

Administrativ unterteilt sich Bandung in 31 Distrikte (Kecamatan) mit 280 Dörfern, 270 Desa und 10 Kelurahan:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 32.04.05 ||style="text-align:left"| Cileunyi ||style="text-align:left"| Cileunyi || 31,58 || 159.794 || 186.543 || 5.907,0 || 102,9 || 6 || –
|-
| 32.04.06 ||style="text-align:left"| Cimenyan ||style="text-align:left"| Cimenyan || 53,08 || 102.714 || 114.567 || 2.158,4 || 104,5 || 7 || 2
|-
| 32.04.07 ||style="text-align:left"| Cilengkrang ||style="text-align:left"| Jatiendah || 30,12 || 45.843 || 56.018 || 1.859,8 || 103,7 || 6 || –
|-
| 32.04.08 ||style="text-align:left"| Bojongsoang ||style="text-align:left"| Bojongsoang || 27,81 || 101.628 || 112.671 || 4.051,5 || 103,0 || 6 || –
|-
| 32.04.09 ||style="text-align:left"| Margahayu ||style="text-align:left"| Sukamenak || 10,54 || 119.742 || 121.608 || 11.537,8 || 102,1 || 4 || 1
|-
| 32.04.10 ||style="text-align:left"| Margaasih ||style="text-align:left"| Margaasih || 18,35 || 132.280 || 148.544 || 8.095,0 || 103,7 || 6 || –
|-
| 32.04.11 ||style="text-align:left"| Katapang ||style="text-align:left"| Sangkanhurip || 15,72 || 107.679 || 130.417 || 8.296,3 || 104,0 || 7 || –
|-
| 32.04.12 ||style="text-align:left"| Dayeuhkolot ||style="text-align:left"| Citeureup || 11,03 || 112.790 || 107.186 || 9.717,7 || 103,8 || 5 || 1
|-
| 32.04.13 ||style="text-align:left"| Banjaran ||style="text-align:left"| Banjaran || 42,92 || 113.280 || 132.184 || 3.079,8 || 103,9 || 11 || –
|-
| 32.04.14 ||style="text-align:left"| Pameungpeuk ||style="text-align:left"| Sukasari || 14,62 || 68.755 || 84.557 || 5.783,7 || 103,5 || 6 || –
|-
| 32.04.15 ||style="text-align:left"| Pangalengan|| style="text-align:left" | Pangalengan || 195,41 || 138.268 || 154.286 || 789,6 || 103,3 || 13 || –
|-
| 32.04.16 ||style="text-align:left"| Arjasari ||style="text-align:left"| Patrolsari || 64,98 || 90.162 || 105.593 || 1.625,0 || 103,9 || 11 || –
|-
| 32.04.17 ||style="text-align:left"| Cimaung ||style="text-align:left"| Cipinang || 55,00 || 72.308 || 86.075 || 1.565,0 || 103,8 || 10 || –
|-
| 32.04.25 ||style="text-align:left"| Cicalengka ||style="text-align:left"| Cicalengka Kulon || 35,99 || 108.049 || 122.162 || 3.394,3 || 103,1 || 12 || –
|-
| 32.04.26 ||style="text-align:left"| Nagreg ||style="text-align:left"| Ganjarsabar || 49,30 || 48.704 || 58.408 || 1.184,8 || 105,8 || 8 || –
|-
| 32.04.27 ||style="text-align:left"| Cikancung ||style="text-align:left"| Cikancung || 40,14 || 81.160 || 96.710 || 2.409,3 || 105,7 || 9 || –
|-
| 32.04.28 ||style="text-align:left"| Rancaekek ||style="text-align:left"| Rancaekek Wetan || 45,25 || 164.633 || 185.499 || 4.099,4 || 102,0 || 13 || 1
|-
| 32.04.29 ||style="text-align:left"| Ciparay ||style="text-align:left"| Pakutandang || 46,18 || 149.572 || 172.589 || 3.737,3 || 103,9 || 14 || –
|-
| 32.04.30 ||style="text-align:left"| Pacet ||style="text-align:left"| Cikitu || 91,94 || 100.246 || 115.066 || 1.251,5 || 107,6 || 13 || –
|-
| 32.04.31 ||style="text-align:left"| Kertasari ||style="text-align:left"| Cibeureum || 152,07 || 65.276 || 71.255 || 468,6 || 104,9 || 8 || –
|-
| 32.04.32 ||style="text-align:left"| Baleendah ||style="text-align:left"| Baleendah || 41,56 || 220.762 || 263.724 || 6.345,6 || 103,4 || 3 || 5
|-
| 32.04.33 ||style="text-align:left"| Majalaya ||style="text-align:left"| Majasetra || 25,36 || 150.342 || 160.617 || 6.333,5 || 105,1 || 11 || –
|-
| 32.04.34 ||style="text-align:left"| Solokanjeruk ||style="text-align:left"| Solokanjeruk || 24,01 || 76.890 || 86.786 || 3.614,6 || 104,4 || 7 || –
|-
| 32.04.35 ||style="text-align:left"| Paseh ||style="text-align:left"| Tangsimekar || 51,03 || 118.324 || 136.202 || 2.669,1 || 106,4 || 12 || –
|-
| 32.04.36 ||style="text-align:left"| Ibun ||style="text-align:left"| Ibun || 54,57 || 75.048 || 87.020 || 1.594,7 || 104,9 || 12 || –
|-
| 32.04.37 ||style="text-align:left"| Soreang ||style="text-align:left"| Soreang || 25,51 || 103.054 || 116.651 || 4.572,8 || 103,9 || 10 || –
|-
| 32.04.38 ||style="text-align:left"| Pasirjambu ||style="text-align:left"| Pasirjambu || 239,58 || 79.333 || 91.191 || 380,6 || 104,7 || 10 || –
|-
| 32.04.39 ||style="text-align:left"| Ciwidey ||style="text-align:left"| Lebakmuncang || 48,47 || 72.450 || 86.445 || 1.783,5 || 106,3 || 7 || –
|-
| 32.04.40 ||style="text-align:left"| Rancabali ||style="text-align:left"| Patengan || 148,37 || 47.351 || 51.096 || 344,4 || 104,8 || 5 || –
|-
| 32.04.44 ||style="text-align:left"| Cangkuang ||style="text-align:left"| Ciluncat || 24,61 || 63.747 || 79.665 || 3.237,1 || 103,2 || 7 || –
|-
| 32.04.46 ||style="text-align:left"| Kutawaringin ||style="text-align:left"| Jatisari || 47,30 || 88.359 || 102.455 || 2.166,1 || 104,6 || 11 || –
|-
! 32.04. || Kab. Bandung || Soreang ||align="right"| 1.762,40 ||align="right"| 3.178.543 ||align="right"| 3.623.790 ||align="right"| 2.056,2 || 104,1 || 270 || 10
|}

Demographie

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre) 

Ende 2021 bekannten sich 98,00 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam – 1,89 % waren Christen (50.710 ev.-luth. / 17.677 röm.-kath.) und 0,09 % Buddhisten.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Bandung (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat